Prímszám, olyan szám, amelynek két osztója van: önmaga és 1
 Prím (hangköz), a zenében a diatonikus hangsor első foka, két azonos hangmagasság hangköze